Un septum (pluriel septa, haie, cloison ou paroi en latin) peut faire référence à :
 Septum, (Ceuta (es.)) est une ville côtière et Presqu'ile  d'Afrique du Nord, Enclave Espagnole Au Maroc , faisant face au Detroit de Gibraltar au Nord et la Baie de Tamuda au sud .
 septum, une paroi transversale des bactéries lors de leur division, dont le développement est régulé par un complexe protéique appelé « divisome »
 Les septes, parois verticales chez les coraux durs
 Septum, cloison transversales retrouvée dans les cytoplasmes des champignons dit « septés », servant à séparer les différentes cellules du-dit mycélium.
 Septum : paroi séparant deux loges voisines d'un même ovaire ou d'un même fruit, correspondant au développement de la ligne de suture de deux carpelles adjacents.
 septum, de petits dispositifs en caoutchouc pour fermer un tube eppendorf ou une fiole, sur un instrument scientifique (HPLC, Séquenceur de gène). Il existe des barrettes de septa pour fermer des barrettes de tubes ou des septa en plaque, pour fermer des plaques 96 puits.

 En anatomie :
 septum nasal, une paroi séparant les deux narines,
 Septum, une structure du cerveau,
 septum cardiaque, une paroi séparant les ventricules cardiaques,
 septum lingual, une suture le long de la langue,
 septum orbitaire, une bandelette fibreuse qui unit le bord périphérique des tarses à la lèvre supérieure du rebord orbitaire,
 septum tympanique, une cloison séparant en deux le bulbe tympanique et point de classification permettant de distinguer les Caniformia des Feliformia.
 septum transverse, le bourgeon mésenchymateux qui se développe chez l'embryon et deviendra le diaphragme,
 septum des poumons sacculaires d'amphibiens, structure cellulaire délimitant deux favéoles.

 En systématique :
Septa, un genre de mollusques gastéropodes de la famille des Ranellidae. 

Microbiologie
Équipement de laboratoire de biologie moléculaire
Lexique de l'anatomie